Эрс (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Эрс, Анри (1923—2008) — бельгийский физиолог и биохимик.
 Эрс, Жак (1924—2013) — французский историк-медиевист, специалист по истории средневековой Италии.
  (1910—1945) — герой французского Движения сопротивления в годы Второй мировой войны во Французском Индокитае.
  (1884—1965) — бельгийский железнодорожный инженер и ботаник.
  (род. 1975) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Примечания